Dilithium (Star Trek), een fictief kristal uit de televisieserie Star Trek
 Dilithium (scheikunde), een bestaande chemische verbinding van het element lithium